Березовица — один из древнейших напитков на Руси

Березовица — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Березовица — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Украина 
 Березовица — село в Талалаевском районе Черниговской области.